Personen met de achternaam Theunis
 Davy Theunis, Belgisch voetballer
 Georges Theunis, Belgisch politicus
 Guy Theunis, Belgisch priester
 Jérôme Theunis, Belgisch golfer
 Paul Theunis, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Pierre Theunis, Belgisch beeldhouwer

Politiek
 Regering-Theunis I, Belgische regering van 1921 tot 1923
 Regering-Theunis II, Belgische regering van 1923 tot 1924
 Regering-Theunis III, Belgische regering van 1924 tot 1925
 Regering-Theunis IV, Belgische regering van 1934 tot 1935

Voornaam
 Theunis, een jongensnaam